Prix Conant peut faire référence à : 
 Prix Levi Conant, prix mathématique décerné par l'American Mathematical Society.
 Prix James-Bryant-Conant, prix américain en éducation.